Ян Стадницький — кам'янецький та любачівський каштелян, староста летичівський та балинський
 Ян Стадницький — підстолій белзький
 Ян Адам Стадницький — підчаший краківський

Примітки 

Стадніцькі